Het seizoen 2005/06 was het 21e seizoen dat om het landskampioenschap van San Marino in het voetbal werd gestreden. SS Murata pakte op het einde van het seizoen hun eerste titel voor het landskampioenschap.
In dit seizoen heeft SS Montevito uit het castello Fiorentino een andere naam aangenomen. Het zal vanaf dit seizoen verder gaan onder de naam FC Fiorentino.

Speelopzet 
De clubs worden verdeeld in twee groepen en elke club speelt twee wedstrijden (volledige competitie) tegen elkaar. Nadat elke club één keer tegen elkaar heeft gespeeld, spelen de clubs één keer tegen alle clubs uit de andere groep (halve competitie). Uiteindelijk hebben de clubs op het einde dan 20 of 21 competitiewedstrijden gespeeld.
De beste 3 clubs van elke groep spelen vervolgens play-off wedstrijden tegen elkaar, waarbij de club pas uitgeschakeld is wanneer deze twee wedstrijden verloren heeft.

Speelvelden 
Door maar het beperkt aantal beschikbare speelvelden in San Marino hebben de clubs niet zo zeer een eigen speelveld. De competitie- en play-off wedstrijden worden op willekeurige velden gespeeld. Het Olympisch Stadion wordt echter sporadisch gebruikt voor competitiewedstrijden uit San Marino, met uitzondering van enkele play-off wedstrijden.

Clubs

Speelvelden 
Door maar het beperkt aantal beschikbare speelvelden in San Marino hebben de clubs niet zo zeer een eigen speelveld. De competitie en play-off wedstrijden zijn normaal gesproken willekeurig verdeeld over een aantal beschikbare grotere locaties. Soms werd er ook uitgeweken naar het Olympisch Stadion in Serravalle.

Eindstand groep A

Eindstand groep B

Uitslagen 

* De wedstrijd tussen FC Fiorentino en SS Pennarossa werd in een reglementaire 0-3 omgezet wegens dat FC Fiorentino een niet-speelgerechtigde speler had opgesteld.

Play-offs

Externe link 
  Eindklassement op RSSSF.com

San Marinese voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2005/06